Het honkbalevenement Hudson John-toernooi vond in 2006 plaats van 7 april tot en met 9 april in het Nederlandse Rotterdam.

Resultaten

Ranglijst

Honkbal in 2006
Honkbal in Nederland
Honkbalwedstrijd
Sportevenement in Rotterdam